Џонсонвил има више значења:
 Џонсонвил (Јужна Каролина)
 Џонсонвил (Илиноис)